Чернаї () — угорське прізвище.

 Паль Чернаї (1932 — 2013) — угорський футболіст (півзахисник) і футбольний тренер.
 Тібор Чернаї (1938 — 2012) — угорський футболіст (нападник).

Угорські прізвища